Gützkow steht für:
 Gützkow, Stadt im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Gützkow, Ortsteil der Gemeinde Röckwitz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Grafschaft Gützkow, historisches Territorium in Pommern

Gützkow ist der Familienname folgender Personen:
 Gützkow (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Barbara von Gützkow († vor 1323), Äbtissin des Klosters Krummin
 Bernhard von Gützkow (†  1319), Graf von Gützkow
 Carl von Gützkow (1757–1838), deutscher Generalmajor

 Konrad von Gützkow († nach 1284), Graf von Gützkow
 Nikolaus von Gützkow († nach 1322), Graf von Gützkow

Siehe auch:
 Karl Gutzkow (1811–1878), deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Journalist